Канды́к япо́нский (, ) — вид цветковых растений рода Кандык ().

Ботаническое описание 
Эфемероидное многолетнее травянистое луковичное растение высотой 16—20 см. Размер луковицы 5—6 × ок. 1 см. У основания луковицы имеются дочерние луковицы (детки). Листья супротивные, узковатые, пятнистые, 10—11 × 2,5—6,5 см. Основание листа клиновидное, его конец тупой, острый или колючий. Цветки одиночные, на длинных цветоножках, ярко-розового цвета, у основания околоцветника с трёхлопастным чёрном пятном. Цветоножка 3—4 см длиной. Листочки околоцветника имеют размеры 50—60 (редко 35) × 5—11 мм. Пыльники чёрные, тычиночные нити нерасширающиеся, менее 1 мм длиной. Плод — обратнояйцевидная коробочка с тремя тупыми рёбрами. Цветёт в мае-июне (по другим данным, с апреля по май).

Хромосомный набор 2n = 24.

Ареал и местообитание 
Основной ареал данного вида кандыка находится в Японии, на полуострове Корея. В России встречается на острове Сахалин, на Курильских островах. Обнаружен на северо-востоке Китая.

Обитает на разнотравных лугах, горных лужайках, иногда образуя крупные куртины.

Охранный статус 
Сокращающийся по численности вид. Вымирает в связи с внедрением сельского хозяйства в местах произрастания, сбором на букеты во время цветения, выкапыванием луковиц садоводами.

Хозяйственное значение и применение 
Изредка используется в качестве декоративного растения в каменистых садах и других посадках.
Раньше растение (по-японски, 片栗, катакури) использовалось для приготовления крахмала, в связи с чем само слово «крахмал» (片栗粉、катакурико), буквально означает «порошок катакури», хотя в настоящее время изготавливается из картофеля.

Синонимика

Примечания

Литература 
 Eckehardt J. Jäger, Friedrich Ebel, Peter Hanelt, Gerd K. Müller (Hrsg.): Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland. Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. Spektrum Akademischer Verlag, Berlin Heidelberg 2008, ISBN 978-3-8274-0918-8.

Ссылки 
 
 http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200027627

Растения по алфавиту
Флора Дальнего Востока
Кандык
Декоративные садовые растения